Hoyt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dale L. Hoyt
 William Dana Hoyt